Царь Нумидии — правитель государства, существовавшего в период с III по I век до нашей эры в Северной Африке (на территории северной части современного Алжира, часть Туниса и Ливии). После Второй Пунической войны цари Нумидии признали над собой власть Рима. Царство было захвачено Римом в 46 до н. э., а затем снова, после короткого периода независимости, в 25 до н. э.

Цари западной Нумидии

Цари восточной Нумидии

Цари Нумидии 

Списки правителей Африки
История Северной Африки
Списки:Алжир